Ихи — бог музыки (по другой версии, бог именно систра) в древнеегипетской мифологии. 
Ихи — богиня мудрости и учений в полинезийской мифологии.